Yoshizaki ist der Familienname folgender Personen

 Yoshizaki Haruyasu (吉崎 栄泰), japanischer Mediziner und Programmierer (LHarc)
 Yoshizaki Mine, japanischer Comedy-Autor
 Yoshizaki Masakazu, japanischer Archäologe 
 Yūsuke Yoshizaki (* 1981), japanischer Fußballspieler